Argen heißen:

Orte:
 Argen (Bodensee), historischer Name der Gemeinde Langenargen im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Argen (Isny im Allgäu), ein Weiler der Stadt Isny im Allgäu im Kreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Burg Argen, ursprünglicher Name von Schloss Montfort in Langenargen im Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Argen, Zufluss des Bodensees in Langenargen im Bodenseekreis, Baden-Württemberg;mit zwei Oberläufen bis nach Primisweiler, Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg:
 Untere Argen, rechter Nebenstrang-Oberlauf in Bayern und Baden-Württemberg
 Obere Argen, linker Hauptstrang-Oberlauf in Bayern und Baden-Württemberg
 Wengener Argen, rechter Zufluss der Unteren Argen bei Nellenberg, Markt Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern

außerdem:
 Argen (Naturschutzgebiet), NSG in den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg
 Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau, FFH-Gebiet in den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg

Siehe auch:
 Argenbach
 Langenargen